Багряный:
 Багряный (багровый) цвет — оттенок красного.
 Багряный, Иван Павлович — украинский писатель, публицист и политический деятель.